Tempelierskapel (algemeen), een kapel van de kruisridderorde van de tempeliers
 Tempelierskapel (Laon)
 Tempelierskapel (Metz)
 Tempelierskapel (Mücheln)